Blenkhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Ada J. Blenkhorn (1858–1927), US-amerikanische Textdichterin 
 Barry William Blenkhorn (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Barry Williams (Schauspieler) 
 David Blenkhorn (Dave Blenkhorn), australischer Jazzmusiker 
 David L. Blenkhorn (* 1942), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer